Истребитель И-97 Сухопутных войск Императорской Японии 陸軍九七式戦闘機/中島キ27  — одноместный цельнометаллический фронтовой истребитель авиации Сухопутных войск Императорской Японии, разработанный в авиационном КБ Накадзима под руководством Я. Коямы. Принят на вооружение Сухопутных войск Императорской Японии в 1937 г.. Условное обозначение ВВС союзников — Нэйт (Nate), ВВС РККА — И-97. Строился средней серией до начала Второй мировой войны.

История 

Весной 1936 года ГУ авиации Сухопутных войск приняло решение о конкурсе на разработку перспективного моноплана для Сухопутных войск. Летом 1935 года коллективам КБ Накадзима, Кавасаки и Мицубиси были выданы заказы на постройку образца опытного истребителя. На рассмотрение заказчика были предложены опытные Ки.33, Ки.28 и Ки.27. На войсковых испытаниях зимы 1937 года в первую очередь проявилась ненадежность лицензионного Кавасаки-BMW. В связи с интервенцией в Китай в 1937 году, Сухопутные войска прилагали усилия для доводки фронтового истребителя, и на вооружение осенью 1937 года был принят опытный моноплан КБ Накадзима. Ещё до получения ТТЗ Сухопутных войск коллектив во главе с Я.Коямой, по собственной инициативе, вел разработку моноплана РЕ (Pursuit Experimental - экспериментальный перехватчик) с жестким шасси и двигателем Долголетие  (лицензионный Пратт-Уиттни-Восп 650 л. с. Шифр Сухопутных войсках Д-1).

Летом 1936 года единственный опытный РЕ был облетан испытателями КБ, и осенью в воздух поднялся более совершенный истребитель, которому присвоили обозначение Ки.27. Для обеих машин коллектив выбрал облегченное крыло с профилем собственной разработки, обеспечив высокий уровень маневренности. Различные по форме киля, фонаря и капота машины представляли низкоплан с Д-1. РЕ также использовался в качестве лаборатории для испытаний закрылка бабочкино крыло, который КБ Накадзима удачно применяло на своих машинах. Опытный Ки.27 был поднят в воздух осенью 1936 г. На второй машине было увеличено крыло (17,6 м².), и зимой машины были переданы в НИИ авиации Сухопутных войск (аэродром Татикава).

В испытаниях на аэродроме Армейского Технического Летно-исследовательского института приняли участие Ки.28 (КБ Кавасаки) и Ки.33 (Мицубиси-И-96). Ки.27/Ки.33 показали максимальную скорость 470 км/ч, Ки.28 — 490 км/ч. Время набора 5 км: у монопланов Ки.27/Ки.33 — 5,5/6 мин. Сравнительные испытания трех конкурирующих истребителей продолжались почти год и были самыми продолжительными в истории. Технический отдел армейской авиации Koku Hombu, рассмотрев результаты, полученные в ходе летных испытаний отдал предпочтение истребителю Nakajima Ki-27. На принятие этого решения также повлияло простота эксплуатации и надежность двигателя Ki-27. Компания "Nakajima" получила заказ на десять предсерийных самолетов.

В декабре 1937 года Koku Hombu официально объявило о завершении конкурса, выбрав Ki-27 для запуска в серийное производство и присвоив новому самолету официальное обозначение Армейский истребитель Тип 97 Модель А или Ki-27a.

Конструкция 
Армейский истребитель Nakajima Ki-27 - одноместный одномоторный цельнометаллический моноплан с низким расположением крыла и неубираемым шасси.

Фюзеляж - типа полумонокок круглый в поперечном сечении в носовой части и переходящий в овальный к хвостовой части. Силовой каркас состоит из стрингеров и шпангоутов. Дюралевая обшивка крепится к каркасу при помощи потайной клепки. В носовой части фюзеляжа установлена моторама, к которой крепится двигатель с маслорадиатором. Кабина пилота закрытого типа, со сдвигающимся назад фонарем. Фонарь трехсекционный, сдвижная часть средняя. Телескопический прицел проходил через лобовое стекло. За креслом пилота закреплена противокапотажная ферма. На верхней поверхности фюзеляжа, за кабиной пилота, предусмотрен разъем для удобства транспортировки. На нижней поверхности установлен большой люк для доступа и осмотра агрегатов управления и узлов крепления. Конструкция киля жестко интегрирована в конструкцию фюзеляжа. Антенна радиостанции натягивалась между мачтой антенны, закрепленной перед кабиной по правому борту, и верхней точкой киля. В задней части фюзеляжа расположен навигационный огонь. 

Крыло -  цельнометаллическое тонкого профиля низкорасположенное свободнонесущее трапециевидное в плане с закругленными законцовками. Силовой каркас три лонжерона, стрингеры и нервюры. Обшивка несущая крепится к каркасу при помощи потайной клепки. Передняя кромка крыла усилена дополнительными полунервюрами. Крыло имело сквозное строение - центроплан с короткими съемными законцовками на консолях. Механизация крыла - металлические посадочные щитки-закрылки и элероны. Элероны имели металлический каркас и полотняную обшивку и были оснащены триммерами. На передней кромке левого крыла у законцовки установлен приемник воздушного давления. На концах крыла навигационные огни. 

Хвостовое оперение - свободнонесущее, цельнометаллическое классической схемы. Обшивка рулей высоты и направления полотняная. Стабилизатор симметричного профиля, эллиптический в плане. Киль трапециевидный со скруглённым верхом и изогнутой задней кромкой. Рули имели металлические триммеры, регулируемые на земле. Рули имели весовую балансировку. 

Шасси - неубираемое с хвостовым костылем. Стойки и колеса закрывались обтекателями. Главные стойки крепились к крылу. Задний костыль неуправляемый и неориентирующийся.. Амортизация стоек воздушно-масляная, амортизация костыля масляно-пружинная. Тормоза колес механические. На некоторых модификациях устанавливалось самоориентирующееся хвостовое колесо. 

Силовая установка - поршневой радиальный девятицилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения Nakajima Kotobuki Xa-1 мощностью 650 л.с. Двигатель закрывался капотом, который полностью снимался при проведении ремонтных и регламентных работах. Маслорадиатор карбюратора располагался перед цилиндрами двигателя. Воздухозаборники находились сверху над цилиндрами, а выхлопные коллекторы по бортам фюзеляжа между двигателем и крылом. Регулировка охлаждения двигателя с помощью четырех створок с каждой стороны фюзеляжа. Запас топлива 330 литров - четыре бака в центроплане ( 280 литров) и один в фюзеляже (50 литров). Маслобак емкостью 25 литров.  Бензо и маслобаки непротектированные. Заливные горловины расположены на верхней поверхности крыла. Предусматривалась подвеска дополнительных подвесных сбрасываемых баков.  

Воздушный винт металлический трёхлопастный фиксированного шага. Диаметр винта 2,9 м. Кок винта отсутствует. На втулке винта был смонтирован храповик, через который с помощью автостартёра осуществлялся запуск двигателя.  

Вооружение - два синхронных пулемета калибра 7,7 мм. Патронные ленты располагались в барабанах, по 500 выстрелов на ствол, скорострельность 900 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 600 м. Под центропланом устанавливались бомбодержатели, позволяющие нести четыре мелкокалиберные бомбы.

Модификации и серийное производство 

В конце 1937 года на авиационном заводе № 1 фирмы "Nakajima" в г. Ота началось серийное производство истребителя Ki-27a, подготовку к которому началась сразу по получению заказа на предсерийные самолеты. Первые серийные Ki-27a начали поступать в войска в марте 1938 года, и темпы производства вскоре превысили 20 самолетов в месяц. Летом 1939 года производство модификации Ki-27a было завершено. Всего было выпущено 565 экземпляров Ki-27a.

В 1939 году началось производство усовершенствованного варианта Ki-27, получившего обозначение "Армейский истребитель Тип 97 Модель В" или Ki-27b. К ноябрю 1942 завод в г. Ота поставил 1442 самолета. Учитывая большие потребности японских ВВС в новом истребителе фирма "Nakajima" продала лицензию на производство истребителя фирме "Tachikawa", которая за 60 дней изготовила 50 самолетов.

Всего с учетом опытных и предсерийных машин выпущено 2069 истребителей двух модификаций. Серийное производство велось на авиазаводе Накадзима-Ота, лицензионное — на авиазаводе фирмы "Tachikawa". На первой модификации устанавливался двигатель Д-1 (Накадзима-Долголетие, 780 л. с.) с синхронизированными АП-89 (по 500 патр.), радиоприемники Р-96 (на командирских передатчики). Ранние машины имели секционное лобовое стекло и гаргрот, вторая модификация — каплевидный фонарь с гнутым лобовым стеклом. На УБИ-97 в корневой части левого крыла устанавливался фотопулемет. По мере освоения промышленностью вторая модификация получила новый маслорадиатор и крыльевые пилоны (четыре ОФАБ-25/пара ПТБ 130 л).

Ошибочно считается, что Ki-27 собирался по лицензии в Маньчжурии харбинской фирмой, но там выпускался учебный самолет  Ki-29, созданный на базе Ki-27. По количеству выпущенных самолетов фирма "Nakajima" стала вторым после "Mitsubishi" производителем самолетов в Японии.

Серийные 
 Ранняя модификация с Д-1 (780 л. с.)
 Поздняя модификация с каплевидным фонарем и подкрыльевыми пилонами.
 УБИ-97 с фотопулеметом и оборудованием для буксировки мишеней.

Опытные 
 Десять предсерийных Ки. 27 с увеличенным крылом и килем.
 Опытная пара И-97М (Ки.27-Кай) в рамках работ по И-1.

Характеристики

Боевое применение

Интервенция в Китай 
В конце 1930-х гг. в связи с применением авиации на заморских ТВД Генштаб Сухопутных войск Императорской Японии принял решение о реорганизации ОШС. Для повышения мобильности из авиаполков  выделялись специализированные (истребительные, бомбардировочные, разведывательные) эскадрильи  с ротой МТО. Весной 1938 г. И-97 появились в составе САД № 2 (ИАЭ № 5, № 11, № 13, № 59 и № 64) Квантунской армии Сухопутных войск, позволив добиться перевеса над ВВС Гоминьдана. Принятие И-97 совпало с началом интервенции в Китай весной 1937 г. Поставки позволили начать широкое развертывание истребительной авиации на территории Китая и Императорской Маньчжурии. Летом 1938 г. были сформированы ИАЭ № 55 ПВО метрополии, ИАЭ № 33 и № 77 в Китае.

Бои на Халхин-Голе 

Надеясь на слабость МНР в военном отношении, весной 1939 г. штаб Квантунской армии разработал план наступления на монгольскую территорию по восточному берегу р. Халхин-Гол. Нападение маньчжурских пограничников на монгольскую заставу положило начало масштабным столкновениям. В соответствии с договором о военной взаимопомощи СССР пришел на помощь Монголии. В начале боевых действий Квантунская армия имела на военных аэродромах в районе г. Хайлар бомбардировочную роту и две роты авиаразведки САД № 2 и до 3 рот сводной авиабригады (САБр) № 2 ВМС на И-96. С полевого аэродрома Тамцак-Булак авиации Квантунской армии противостояли 70-й ИАП (до 40 ед. И-16 и И-15) и 150-й САП ВВС РККА (свыше 40 ед. бомбардировщиков СБ и разведчиков Р-5). В силу опыта и обстрелянности летного состава Квантунской армии, силы оказались примерно равными, несмотря на численное превосходство авиации РККА. Ситуация начала меняться после развертывания в районе 7-го, 22-го, 41-го и 51-го истребительных, 38-го и 56-го бомбардировочных авиаполков и 121-й спецэскадрильи ВВС РККА, когда в Монголию стал прибывать летный состав с боевым опытом в Испании. По первоначальным данным в пограничных боях 1939 г. авиация Квантунской армии потеряли более 600 ед. техники, из них 200 ед. в конце лета (потери ВВС РККА около 200 ед.) Послевоенные данные сообщали, что за лето 1939 г. в боях было уничтожено до 660 ед. авиации Квантунской армии (из них в августе 270 ед.) По свидетельству сторон, основной в САД № 2 Квантунской армии И-97 полностью превосходил И-15 и на равных боролся с И-16-М-25.

Война на Тихом океане 
К декабрю 1941 г. новейший И-1 только осваивался в частях, и три дивизии авиации Сухопутных войск насчитывали до шестисот И-97 в 15 ИАЭ (пять вьетнамских, две ПВО Тайваня, четыре маньчжурских, одна в Китае, три ПВО метрополии, усиленная рота ВВС Таиланда). И-97 принимали участие в операциях по оккупации Малайзии и Сингапура, ИАЭ № 24 (о. Тайвань) и № 50 (Маньчжурия) — в оккупации Филиппин и Индонезии. В ходе боев стало ясно, что И-97 способны вести воздушный бой с основным истребителем США Р-40. Весной 1942 г. под влиянием налета США на Токио в ВМС и Сухопутных войсках началось формирование ПВО метрополии. Семь первых ИАЭ ПВО получили на вооружение И-1 и поздние И-97. Летом 1942 г. И-97 получили две ИАЭ ПВО ВВС Императорской Маньчжурии, прикрывавшие стратегические промышленные районы (горнорудный в г. Мукден и сталелитейный в г. Аньшань). Маньчжурские эскадрильи предпринимали попытки перехвата тяжелых бомбардировщиков США Б-29. Для атаки высотного бомбардировщика истребителям следовало достичь боевого потолка 8 км и зайти бомбардировщикам в переднюю полусферу с пикирования, поскольку из любой другой позиции И-97 не имел возможности догнать Б-29.

Истребитель Nakajima Ki-27 принадлежал к лучшим в мире образцам истребительной авиации, перед началом Второй Мировой войны. Он отлично проявил себя во время войны в Китае, но к началу войны на Тихом океане был уже устаревшим, хотя активно использовался в кампаниях начального периода войны.

См. также 
 И-1 Сухопутных войск Императорской Японии
 И-96 ВМС Императорской Японии
 ВВС Императорской Маньчжурии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ki-27. Энциклопедия Уголок неба.

Истребители Японии
Истребители Второй мировой войны
Самолёты Nakajima